Имре Погань (; 14 июля 1893, Будапешт — 25 августа 1975, Майами) — венгерско-американский скрипач.

Учился в Будапеште у Енё Хубаи и Золтана Кодаи. В 1920—1927 гг. вторая скрипка Будапештского квартета, участник многочисленных европейских гастролей коллектива. Затем отправился в Цинциннати по приглашению своего давнего друга Фрица Райнера, возглавлявшего Симфонический оркестр Цинциннати, и занял пульт концертмейстера вторых скрипок, также преподавал в городской консерватории. В 1929—1958 гг. концертмейстер вторых скрипок в Нью-Йоркском филармоническом оркестре.

Примечания 

Скрипачи Венгрии
Академические музыканты Венгрии
Скрипачи США
Академические музыканты США
Родившиеся 14 июля
Родившиеся в 1893 году
Умершие 25 августа
Умершие в 1975 году
Персоналии по алфавиту